Penshurst steht für 
Penshurst (Kent), England.
Penshurst Place, historisches Bauwerk in Penshurst in Kent
Penshurst (New South Wales), Sydney, Australien
Penshurst (Victoria), Australien